Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute à Gstaad du  au .

Helga Schultze remporte le simple dames. En finale, elle bat Sonja Pachta.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Roberta Beltrame et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

dames 1966
Suisse